Цветочный — название населённых пунктов в России:

 Цветочный — посёлок в Майкопском районе Адыгеи.
 Цветочный — посёлок в Касторенском районе Курской области.
 Цветочный — посёлок в Мценском районе Орловской области.
 Цветочный — посёлок в Петровском районе Ставропольского края.

См. также 
 Цветочный проезд
 Цветочное